Toponímia:
 Almonacid de la Cuba, municipi a la província de Saragossa  (Aragó)
 Almonacid del Marquesado, municipi de la província de Conca, a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa
 Almonacid de la Sierra  o Almonecir de la Sierra , municipi a la província de Saragossa (Aragó)
 Almonacid de Toledo, municipi de la província de Toledo a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa
 Almonacid de Zorita, municipi de la província de Guadalajara, a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa
 Algimia de Almonacid, municipi del País Valencià de la comarca de l'Alt Palància
 Vall de Almonacid, municipi del País Valencià que es troba a la comarca de l'Alt Palància
 Miscel·lània:
 Batalla d'Almonacid, batalla de la guerra del Francès
 Sebastián de Almonacid (Torrijos o Almonacid de Toledo, 1460 - 1526), escultor